Fons puede referirse a: 

 Fons, comuna francesa situada en Ardèche.
 Fons, comuna francesa situada en Gard.
 Fons, comuna francesa situada en Lot.
 En la mitología romana, Fontus.
Fons, de Fórmula Fons

También es un apellido bastante frecuente en España, sobre todo en Valencia y Cataluña . 
Proviene del latín , de la palabra Fons que significa Fuente (agua que brota de la tierra).